Rioja peut désigner :

Toponymes

Rioja, ville de la province d'Almería en Andalousie.
 La Rioja, communauté autonome du nord de l'Espagne.

Rioja, ville de la région de San Martin.
 Province de Rioja, province de la région de San Martin.
 District de Rioja, District de la région de San Martin.

Plus loin 
 (209083) Rioja, un astéroïde.

Viticulture 
 Le rioja, vin espagnol produit notamment dans la région de La Rioja.

Personnes 
 Francisco de Rioja (1583-1659), poète espagnol.

Voir aussi